Cándido Conde-Pumpido – procuratore generale della Spagna dal 2004 al 2011
 Facundo Pumpido – calciatore argentino, attaccante
 Juan Pablo Pumpido – allenatore di calcio argentino
 Nery Pumpido – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, portiere